Čestaljevo je naseljeno mjesto u općini Konjic, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1961. – 1991. 
Do 1995. naselje je bilo u sastavu općine Kalinovika.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Konjic